Detonator – ładunek wybuchowy
 Detonator – film akcji
 Detonator – powieść Arthura C. Clarke’a i Michaela P. Kube-McDowella
 Detonator – powieść Kathrin Lange
 Detonator BN – polska muzyczna grupa rockowa